Niemcy:
 Powiat Greifswald – dawny powiat w latach 1806–1952
 Powiat Greifswald – dawny powiat w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Greifswald